Challenge Cup 2010-11 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Challenge Cup 2010-11 (mænd)
 Challenge Cup 2010-11 (kvinder)